Cavalo peut faire référence à:
 Alepisauridae (ou Cavalo),  famille de poissons ;
 Cavalerie, soldats ou guerriers qui combattent à cheval ;
 Cavalo, album du chanteur Rodrigo Amarante (2013).